Il doppio del torneo di tennis ATP Cleveland 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Dick Stockton e Erik Van Dillen che hanno battuto in finale Rick Fisher e Bruce Manson 6–1, 6–4.

Teste di serie 

 Dick Stockton /  Erik Van Dillen (campioni)
Assente

 Mike Cahill /  Marcelo Lara (semifinali)
 Bob Giltinan /  John Marks (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Cleveland 1978